Das goldene Ei, Das Goldei oder Goldenes Ei steht für:

 Das goldene Ei (Fernsehsendung), Spielshow auf Sat.1 (1995 bis 1996)
 Das goldene Ei (Roman), Roman von Donna Leon (2013)
 Donna Leon – Das goldene Ei, Kriminalfilm
 Das goldene Ei, Roman von Tim Krabbé (1984)
 Das Goldei, Märchen der Brüder Grimm
 Goldenes Ei, Preis des Internacionalni festival filma Kustendorf
 Goldenes Ei, Spitzname des AlpenGold Hotels, früher InterContinental, in Davos, Schweiz

Siehe auch:
 Goldei-Fritillarie, Pflanzenart aus der Gattung Fritillaria
 Hiranyagarbha (dt. goldenes Ei), hinduistische Schöpfergottheit
 Die Henne mit den goldnen Eiern